St Elvis – parrocchia del Pembrokeshire, nel Galles
 Saint Elvis – arcivescovo irlandese